Сенькинское сельское поселение — муниципальное образование в России.

Марий Эл 
 Сенькинское сельское поселение — муниципальное образование в Медведевском районе.

Пермский край 
 Сенькинское сельское поселение — муниципальное образование в Добрянском районе.